Чемпионат Европы по рэндзю — соревнование игроков в рэндзю, проводящееся раз в два года, организуемое RIF. Проводится с 1994 года. Действующим победителем (2018) является Федотов Денис из России.

Возникновение 
Первый чемпионат Европы был проведен в 1994 году в Таллине, Эстония. Затем решение о проведении чемпионатов Европы на регулярной основе было принято на Генеральной ассамблее RIF в 1995. В этом же году был проведен второй чемпионат в Санкт-Петербурге. Начиная с 1996 года был изменена регулярность проведения, турнир стал проводиться раз в два года.

Система проведения турнира 
В разные годы турнир проводился по-разному. Так, в 1994 и 1995 годах использовалась швейцарская система, в 1996 году было два групповых этапа, после чего победители определялись полуфинальными и финальным матчами. Аналогичная схема, только с одним групповым этапом, применялась вплоть до 2002, начиная с которого была установлена швейцарская система.
В 2016 году была применена круговая система с финальными матчами.

Победители и призёры

Примечания

Ссылки 
 Итоги ЧЕ 1994
 Итоги ЧЕ 1995
 Итоги ЧЕ 1996
 Итоги ЧЕ 1998
 Итоги ЧЕ 2000
 Итоги ЧЕ 2002
 Итоги ЧЕ 2004
 Итоги ЧЕ 2006
 Итоги ЧЕ 2008
 Итоги ЧЕ 2010
 Итоги ЧЕ 2012

рэндзю
Турниры по рэндзю